Свобода и Независимость, изначально полное  название — Сопротивление без войны и диверсий «Свобода и Независимость», сокращённый вариант — WiN () — польская антисоветская подпольная гражданско-военная организация, действовавшая на территории Польши после Второй мировой войны. «ВиН» просуществовала несколько лет, численность ее систематически сокращалась, первый состав руководства был арестован уже в 1945 г., остальные c 1948 года работали под контролем органов государственной безопасности народной Польши.

История 
7 мая 1945 года генерал Владислав Андерс, исполнявший обязанности главнокомандующего польскими силами на Западе, распустил гражданско-военную организацию «Nie », задачей которой была подпольная борьба с СССР. Для вооружённой борьбы Владислав Андерс на базе «AK-NIE» создал военную организацию «DSZ» (). Комендантом Делегатуры вооружённых сил был назначен полковник Ян Жепецкий («Ожуг», «Презес»). Владислав Андерс создал Делегатуру вооружённых сил, чтобы вести борьбу против СССР и Временногo правительствa Польской Республики. После формирования Делегатуры вооружённых сил организации «DSZ» подчинилось несколько десятков тысяч членов Армии Крайовой. Успешные действия Народного Войска Польского, внутренних войск, НКГБ и органов безопасности, принятый закон об амнистии привели к упадническим настроениям среди членов организации и нежеланию продолжать небезопасную подпольную жизнь особенно после сформирования на базе Временного правительства Польской Республики коалиционного правительства. В состав  правительства Польши вошли некоторые бывшие представители «лондонского правительства» С. Миколайчика включая и Миколайчика (новое коалиционное правительство-Временное правительство национального единства было сформировано 28 июня 1945 года при участии представителей СССР, США и Великобритании в соответствии с решениями глав этих государств, принятыми на конференции в Ялте в феврале 1945 г.)  Kомендант Делегатуры вооружённых сил полковник Ян Жепецкий был сторонником прекращения вооружённой борьбы особенно после того, как 5 июля 1945 года коалиционное  правительство Польши было признано США и Великобританией. Польское эмиграционное правительство проиграло ожесточенную борьбу с фактами. Запад списал эмиграционное правительство со счетов полностью ввиду его полной непригодности для любых переговоров. Стало понятно, что рассуждения о власти эмигрантского правительства носили сугубо теоретический характер. В то же время Ян Жепецкий выступал против заявления арестованного полковника Яна Мазуркевича  («Радослава»), призвавшего военнослужащих Армии Kрайовой выйти из подполья. Ян Жепецкий считал, что необходимо создать политическую структуру, объединяющую солдат и офицеров Армии Kрайовой, которая с помощью организационного и пропагандистского ресурса могла бы оказать влияние на ситуацию в стране, в том числе в ходе будущей парламентской избирательной кампании.

Делегатурa вооруженных сил прекратила своё существование 6 августа 1945 года. 14 августа Ян Жепецкий издал приказ о роспуске «Армии Крайовой» и на основе Делегатуры вооружённых сил создал и возглавил нелегальную политическую организацию «WiN» («Свобода и Независимость»). «WiN»  была создана группой 5 высших  офицеров Армии Kрайовой и Делегатуры вооружённых сил 2 сентября 1945 года. 2 октября на тайном съезде комендантов обшаров DSZ был избран председателем главного исполнительного комитета «WiN». Полного объединения постаковского подполья, однако, так и не произошло. Изменилась и структура организации. В организации «ВИН» три отдела, соответственно её основным задачам:
а) Пропаганда (издание газет, листовок и устная агитация).
б) Разведка (сбор военной, политической и экономической информации и передача этих материалов в Лондон).
в) Контрразведка (охрана подполья от репрессий со стороны органов общественной безопасности).

Структура руководящих звеньев «ВИН»:
1. Главный исполнительный комитет «ВИН».
2. Исполнительные комитеты трех обшаров (обшар объединяет несколько воеводств).
3. Исполнительные комитеты в воеводствах.
4. Комитеты в уездах.
«ВИН» поддерживало — по радио и через курьеров — связь с эмигрантским правительством Польши и штабом Верховного Главнокомандующего. 
В уставе «ВиН» говорилось: «целью объединения являются завоевание и воплощение в жизнь в Польше принципов демократии в западноевропейском понимании этого слова». 
Первоначальной её целью была политическая борьба с польскими коммунистическими силами и предотвращение их прихода к власти. Несмотря на заявленный гражданский характер некоторыми членами организации предполагалась также и вооружённая борьба. На практике полевые командиры WiN часто не подчинялись указаниям руководящих органов организации. В организации были вооружённые отряды((наиболее большие соединения насчитывали максимально до несколько сот человек) и Боевые группы  действовавшие в подпольных условиях главным образом в восточных районах Польши. Летом и осенью 1945 года некоторые вооружённые отряды и члены организации последовли призыву полковника Яна Мазуркевича выйти из подполья. Главным источником дохода организации после 1945 года была реквизиция государственного, кооперативного и частного имущества.

С 1946 года  руководство «Свободы и Независимости» стало подчиняться Польскому правительству в изгнании  и верховному главнокомандующему польских вооружённых сил, находившемуся в Великобритании. Изначально организационная структура «Свободы и Независимости» делилась на 3 зоны/обшары: Западная зона с центром в Познани, Центральная зона с центром в Варшаве и Южная с центром в Кракове. В 1946 году произошла структурная реорганизация, после которой временно осталось  только две зоны — Центральная и Южная. Партизанские отряды и Боевые группы «Свободы и Независимости», придерживаясь тактики террора, нападали на работников органов безопасности, коммунистов, членов Гражданской милиции, Добровольного резерва гражданской милиции и ликвидировали активистов, сотрудничавших с польскими коммунистическими властями.

Политическое отделение «Свобода и Независимость» выступала за вывод советских войск с территории Польши, отрицала новые границы Польши, которые были установлены после Ялтинской конференции. Организация призывала создать польскую армию, независимую от коммунистического влияния. «Свобода и Независимость» выступала против национализации промышленных предприятий и проведения земельных реформ.

В январе 1947 года организация агитировала польское население бойкотировать выборы в Учредительный Сейм Польской Народной Республики и призвала западные страны вмешаться в политическую ситуацию в Польше. Надежды на вмешательство западных держав не оправдались. Сторонники сопротивления верили в близкую перспективу третьей мировой войны, проводились диверсии, саботаж, организовывались террористические акты. Несмотря на запрет руководящих органов WiN (полковника Яна Жепецкого) округ Люблин  в 1945 году вступил в переговоры с УПА. В 1946 году вооружённые отряды «Свободы и Независимости» провели совместно с отрядами УПА несколько вооружённых акций на востоке Польши, самой известной из которых было нападение 28 мая 1946 года на Грубешов. Участники организаций  распространяли  слухи о якобы скорой войне СССР с Америкой и другими капиталистическими странами и гибели в этой войне Советского Союза. Подпольщики и та часть польского населения, которая поддерживала антикоммунистическое подполье, ожидали скорого прибытия армии Андерса, однако генерал  Андерс не  появился. 

«Свобода и Независимость» в обмен на собранную секретную информацию материально поддерживалась американской ЦРУ и английской Секретной разведывательной службой. До 1953 года западные разведывательные службы различным образом активно сотрудничали с WiN. ЦРУ неоднократно командировало в Польшу американских агентов для инспекции организации WiN. Американские и английские разведки в рамках предполагаемой будущей войны с СССР разработали для WiN «План Вулкан», планируя использовать организацию для саботажа и диверсий. С 1948 по 1952 год в Польшу для осуществления подрывной работы было переправлено 17 радиостанций, около миллиона долларов и несколько сот килограммов золота. Был также разработан «План Х», который предусматривал подпольную деятельность WiN в будущих военных условиях. Польская контрразведка провела ряд действий, завербовав нескольких офицеров АК и WIN и организовав в 1948 году фиктивное V управление WiN, взяв тем самым контроль над организацией. В 1948—1952 годах польская контрразведка провела обширную дезинформационную игру с западными разведками, поддерживая с ними радиосвязь, посылая и принимая эмиссаров. ЦРУ высоко оценивало деятельность этих структур — по данным, озвученным шефом подразделения тайных операций Франком Виснером. На операции по поддержке созданных офицерами  госбезопасности  структур выделялись значительные средства из бюджета ЦРУ. В декабре 1952 года на польском радио в двухчасовой передаче рассказали об этой операции.  Участвовавшие в передаче «подпольщики» рассказали о том, что в органы госбезопасности в 1952 году явились И. Ковальский и С. Сепко, которые в 1948 году были членами руководящего состава «ВиН». Они добровольно сдали различную секретную документацию (переписку, шифроблокноты, инструкции), радиостанции, оружие и один миллион долларов, полученный от разведок англосаксонских стран. Также они подробно рассказали о плане «Вулкан», согласно которому «ВиН» должна была «организовать, обучить и подготовить оперативный подпольный состав в таком количестве, чтобы он был в состоянии обеспечить эффективный шпионаж и диверсии, а также сделать невозможным использование железных и шоссейных дорог Польши во время войны». Далее в плане указывалось, что ЦРУ обязывалось подготовить высококвалифицированную группу американцев польского происхождения, которые будут переброшены на территорию Польши для диверсионной работы. К плану был приложен подробный перечень промышленных предприятий и других объектов на территории страны, которые подлежали уничтожению. Ликвидация  WiN спровоцировало «Дело Берга» — была обнародована деятельность польских эмигрантских политических сил с представителями ЦРУ. Для эмиграции это сообщение стало потрясением. «Дело Берга» привело к расколу среди польских эмигрантских антисоветских сил. Польский премьер в эмиграции Станислав Мацкевич написал статью «О торговле смертью», в которой обвинил сотрудничавших с западными разведками эмигрантов в личной материальной выгоде.

Президенты «Свободы и Независимости» 
 полковник Ян Жепецкий — с 2.09.1945 по 5.11.1945 (арестован);
 полковник Ян Щурек-Церговский — с 23.11.1945 (в тот же день арестован);
 полковник Францишек Непокульчицкий — с ноября 1945 по 18.10.1946 (арестован);
 подполковник Винценты Квечинский — с октября 1946 по 5.01.1947 (арестован);
 подполковник Лукаш Чеплинский — с января 1947 по 27.11.1947 (арестован);

Преследования 
Министерство общественной безопасности с самого начала существования «Свободы и Независимости» постоянно пыталось ликвидировать организацию. В 1945 году были арестован Первый президент WiN полковник Ян Жепецкий, все командиры зон. В октябре 1946 года был арестован третий  президент организации полковник Францишек Непокульчицкий. Бесперспективность боев, отказ от активной вооружённой борьбы , масштабные аресты, утрата многих баз и известных командиров, сокращение социальной базы и успешные действия внутренних войск и органов безопасности привели к упадническим настроениям среди членов организации и нежеланию продолжать небезопасную подпольную жизнь. Поражение Миколайчикa ещё более ухудшилo настроение в рядах ВиН. Создатель организации WiN полковник Ян Жепецкий через Польское Радио призвал членов «Свобды и Независимости» принять объявленную в 1947 году государственную амнистию. Только в течение 1947 года амнистией воспользовались 12 тысяч членов организации, часть самораспустилась. Эта дата знаменует закат «Свободы и Независимости», хотя отдельные подпольные ячейки, вооружённые  отряды и организации WiN ещё некоторое время действовали. Отряды и организации «лесных» были полны засланной агентуры; осажденные и отчаявшиеся, они часто дегенерировали и вырождались в криминальные  банды. 

Министерством общественной безопасности была разработана и проведена оперативная игра. С 1948 года организация находилась под контролем органов безопасности Народной Польши. Деятельность «Свободы и Независимости» была полностью ликвидирована в декабре 1952 года, арестовано 139 человек. WiN  не достигла ни политических,  ни военных целей. Война антисоветского и антикоммунистического вооружённого подполья закончилась поражением. Расчет на разгром в новой войне Советского Союза оказался ошибкой. Последний скрывавшийся вооружённый член WiN-одиночка  был убит во время перестрелки c Моторизованной поддержкой гражданской милиции (ZOMO) в 1963 году.

Память 
 1 марта 1951 года в варшавской тюрьме Мокотув были расстреляны 7 членов рукoводства организации. День их казни по инициативе президента Института национальной памяти Януша Куртыки стал польским национальным Днём памяти «про́клятых солдат».

В настоящее время 
В настоящее время в Польше действует одноимённая общественная организация, которая ведёт активную деятельность по распространению истории послевоенной «Свободы и Независимости», пропагандируя антикоммунистические и антироссийские настроения в польском обществе.

См. также 
 Про́клятые солдаты
 Гражданская Армия Крайова
 Историческая политика
 Антикоммунистические выступления в странах Восточной Европы

Источник 
Legacy of Ashes: The History of the CIA by Tim Weiner. Anchor Books. 2008. ISBN 978-0-307-38900-8
 Wnuk, Rafał, Polska konspiracja antysowiecka na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939—1941 i 1944—1952/ «Tygiel narodów», Warszawa / London: ISP PAN / RYTM. стр. 157—251. ISBN 8388794728.
 Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk — «Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945—1947», Warszawa 1997 ISBN 83-86857-72-2
 Freedom And Independence — Zrzeszenie «Wolność i Niezawisłość», WiN., Institute of National Remembrance, IPN, Poland
 Zygmunt Woźniczka,Zrzeszenie «Wolność i Niezawisłość» : 1945—1952 Wyd. 1. — Warszawa : Instytut Prasy i Wydawn. «Novum»-"Semex, " 1992.ISBN 8385299319
 Marian Reniak, Droga z Monachium. Warszawa 1970. Wydawnictwo MON.
 Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944—1956 Poland. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Biuro «C.», Warszawa : [s.n.], 1964.
 Wolność i Niezawisłość

Примечания

Ссылки 
 Докладная записка заместителя советника НКВД при Министерстве общественной безопасности Польши С. П. Давыдова народному комиссару внутренних дел СССР Л. П. Берии об аресте руководства организации Свобода и независимость
 Bergu sprawa

Антикоммунистические организации
Антисоветское сопротивление в Польше